Tarare steht für:

 Tarare (Oper) von Pierre Augustin Caron de Beaumarchais und Antonio Salieri
 Kanton Tarare in Frankreich
 Tarare (Rhône), Hauptort des Kantons Tarare
 Tarrare, einen Franzosen mit legendärem Appetit